Натуральне число 1896
 1896 рік до нашої ери
 1896 рік нашої ери